Glyceria ist

 die wissenschaftliche Bezeichnung der Schwaden
 der Name einer Heiligen des 2. Jhs.; siehe: Glyceria (Heilige)